Unforgiven - coroczne gala wrestlingu, organizowana przez World Wrestling Entertainment.

Wyniki Unforgiven 2007